Saison 4 de Chuck#Épisode 5 : Raide dingue
Raide dingue de toi